Sven Svensson och liknande namn kan avse

Sven E. Svensson (1899–1960), musikforskare
Sven Svensson (politiker) (1904–1991), svensk politiker (högern)
Sven Svensson (konstnär) (1906–1999), svensk målare med fokus på Öland
Sven Svenson (redaktör) (1918–2011), frikyrklig tidningsman och författare
Sven G. Svenson (1919–1997), författare och VD för Sparfrämjandet
Sven Svensson (journalist) (1926–2015), svensk journalist, politisk reporter på DN
Sven-Bertil Svensson (född 1937), svensk konstnär med fokus på Öland samt kyrkokonst